Реноватор - осциллирующий инструмент (мультимастер, мультитул, мультиинструмент, виброинструмент, виброрезак, универсальный резак) — электрифицированный инструмент, шпиндель которого совершает тангенциальные колебания с частотой 10-25 тыс. колебаний ЧАС в пределах центрального угла около 3-4 градусов. Известны модели с электрическим сетевым и аккумуляторным приводом.

История 
Реноватор - универсальный резак не имеет предшественника с мускульным приводом. Первый электроинструмент с осциллирующим принципом действия был выпущен фирмой C. & E. Fein GmbH  в 1967 году как пила для разрезания гипсовых повязок. Оригинальный экземпляр этого инструмента выставлен в Немецком музее в Мюнхене. В 1986 году C. & E. Fein GmbH разработала и запатентовала дельташлифователь, ставший праобразом современного универсального резака. 

Срок действия патента истёк в октябре 2008 года, после чего другие производители ввели универсальные резаки в свои производственные программы.

Преимущества и недостатки 

Благодаря высокой частоте и небольшой амплитуде колебаний не возникает эффекта отдачи, но возникает вибрация (выраженность зависит от модели и рабочей частоты движения насадки). Принцип действия обеспечивает очень разностороннее применение:
 резка гипсокартона, пористого бетона, цементных швов, дерева, металлов (в том числе крепёжных элементов из закалённой стали), пластика (в т. ч. стеклопластика, углепластика), резины, комбинированных материалов, минеральной и стеклянной ваты;
 шлифование лакокрасочных покрытий, камня, цементных растворов и стяжек, дерева, металлов, пластика, комбинированных материалов;
 шабрение (удаление эластичных клеевых составов и т.п.)
Особенность крепления рабочей оснастки позволяет производить подрезку заподлицо. Во многих случаях, особенно в труднодоступных местах (углы, узкие места, выпиливание слепых выемок и т.д.), универсальный резак является незаменимым инструментом.

Возвратно-поступательный характер движения рабочего инструмента обуславливает значительно меньшую производительность по сравнению с инструментами, обеспечивающими непрерывное движение оснастки (дисковая пила, угловая шлифмашина, ленточная шлифмашина, щёточная (барабанная) шлифовальная машина и т. д.). Предел производительности связан также с ограниченным вращающим моментом (из-за опасности возникновения отдачи) и конструктивной невозможностью обеспечить холостой ход с минимизацией контакта с материалом (как у электролобзиков и сабельных пил).

Некоторые варианты насадок:

Примечания 

Электроинструменты
Л
Строительные инструменты
Шлифовальные инструменты